Philippe Pierlot (né en 1958), violiste et chef d'orchestre belge ;
Philippe Pierlot, flûtiste français né à Paris.